Кристофер Люк Гуччоне (; родился 30 июля 1985 года в Мельбурне, Австралия) — австралийский профессиональный теннисист; победитель пяти турниров ATP в парном разряде; финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2003); финалист двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2002, Уимблдон-2003); бывшая третья ракетка мира в юниорском парном рейтинге и бывшая восьмая — в юниорском одиночном.

Общая информация 
Кристофер — один из двух сыновей австрало-итальянца Санто Гуччоне и его супруги Дианы; его брата зовут Энтони.

Ныне Гуччоне женат: у него и его жены Анды Кучерак есть один совместный ребёнок.

Крис в теннисе с десяти лет. Любимое покрытие — трава.

Гуччоне также увлекается австралийским футболом, коим мог бы заниматься более серьёзно, если бы не теннис.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2003 году. В этом же году, получив специальное приглашение от организаторов, дебютирует на турнире ATP в Ньюпорте, где с ходу сумел добраться до второго раунда. В начале сезона 2004 года получает специальное приглашение принять участие во втором для себя в карьере турнире ATP в Сиднее. В первом же круге ему удается обыграть первого сеянного на турнире и третью на тот момент ракетку мира испанца Хуана Карлоса Ферреро 6-3, 7-6(6), но во тором раунде уступает Уэйну Феррейра 6-7(4), 5-7. После этого турнира дебютирует на домашнем для себя турнире Большого шлема Открытом чемпионате Австралии, где также доходит до второго раунда. В конце сезона 2004 года выигрывает первый титул на турнире серии ITF Futures. По два турнира из ATP Challenger Series Крис выигрывает в 2005 и 2006.

В начале 2007 года, находясь в рейтинге на 157-м месте, Гуччоне неожиданно сумел добраться до финала на турнире ATP в Аделаиде. По пути к финалу он переиграл таких теннисистов как Амер Делич, Арно Клеман, Беньямин Беккер, Ришар Гаске и Хуан Мартин Дель Потро. В финале в трех сетах он проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу 3-6, 7-6(6), 4-6. В апреле 2007 года впервые попадает в первую сотню лучших теннисистов в рейтинге ATP. В начале 2008 года Крису Гуччоне удается повторить своё достижение прошлогодней давности. На этот раз на турнире в Сиднее ему удалось выйти в финал, обыграв по пути Альберто Мартина, Ллейтона Хьюитта, Томаша Бердыха и Радека Штепанека. Во втором для себя финале турнира ATP он вновь уступает на этот раз россиянину Дмитрию Турсунову 6-7(3), 6-7(4). В феврале 2008 доходит до четвертьфинала на турнире в Мемфисе.

По ходу 2009 года из достижений можно отметить выигрыш турнира из серии «челленджер». В августе 2009 года в соревнованиях мужских пар Открытого чемпионата США вместе с Карстеном Боллом сумел дойти до четвертьфинала турнира. В июле 2010 года вместе со своим соотечественником Карстеном Боллом выигрывает первый парный титул на турнире ATP в Ньюпорте. В феврале 2011 года Гуччоне вышел в свой последний финал в карьере в одиночном разряде на «челленджере» в Берни.

В 2014 году Гуччоне выиграл второй титул в Мировом туре и вновь это произошло на турнире в Ньюпорте, где он сыграл в паре с Ллейтоном Хьюиттом. После этого он сразу же выиграл ещё один трофей, став чемпионом турнира в Боготе в паре с частым партнёром Сэмюэлем Гротом. До конца сезона он ещё дважды выходил в финал и завершил его на рекордном 38-м месте парного рейтинга.

В июне 2015 года Гуччоне стал победителем турнира на траве в Ноттингеме в партнёрстве с бразильцем Андре Са. Последний в карьере титул он выиграл в июле 2016 года с Сэмюэлем Гротом в Ньюпорте, доведя счет побед на этом турнире до трёх, а всего в туре до пяти выигранных турниров. Летом 2016 года он выступил на второй в карьере Олимпиаде, которая прошла в Рио-де-Жанейро, но в паре с Джоном Пирсом проиграл в первом же раунде. На Открытом чемпионате США в дуэте с Андре Са он смог дойти до второго в карьере четвертьфинала Большого шлема.

В январе 2017 года он ещё раз вышел в четвертьфинал парного Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии в команде с Сэмюэлем Гротом. Так же в Австралии он сумел пройти в полуфинал в миксте, выступив на турнире с Элиной Свитолиной. После этого Гуччоне завершил спортивную карьеру.

В 2020 году он вновь принял участие в соревнованиях, сыграв несколько турниров в Австралии в начале сезона. Гуччоне попал в состав сборной Австралии на Кубок ATP. Вместе с Джоном Пирсом на групповом этапе принял участие в трёх парных матчах против сборных Германии, Канады и Греции, в каждом из которых одержал победу, однако в полуфинале они проиграли паре из Испании.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Поражения (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (11)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (12)

Победы (5)

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (39)

Победы (27)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года